Старосте́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Старостенко Віталій Іванович — український геолог та геофізик, заслужений діяч науки і техніки України.
 Старостенко Ганна Григорівна — доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки.
 Старостенко Дмитро Валерійович — білоруський хокеїст, правий нападник.
 Старостенко Микола Тихонович (1897—1972) — директор Кишинівського медичного інституту. Депутат Верховної Ради Молдавської РСР 4-го скликання. Депутат Верховної ради СРСР 5-го скликання. Доктор медичних наук, професор.
 Старостенко Юрій Михайлович — український маляр, графік і театральний декоратор.
 Старостенко Юрій Семенович — український дитячий письменник білоруського походження.